Кубок Іспанії з футболу 2017–2018 — 116-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вчетверте поспіль здобула «Барселона».

Календар

Перший раунд 
Команди Алькояно, Атлетіко Балеарес, Расінг (Ферроль), Еркулес, Мальорка, Фуенлабрада, Мерида пройшли до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 2017

|}

Другий раунд 
Команда Форментера пройшла до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 вересня 2017

|}

Третій раунд 
Команда Льєйда Еспортіу пройшла до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2017

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 жовтня/28 листопада 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 жовтня/29 листопада 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 жовтня/30 листопада 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/28 листопада 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/29 листопада 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/30 листопада 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/28 листопада 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/29 листопада 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/30 листопада 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/9 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/10 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/11 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/10 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/11 січня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/23 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/24 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/25 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/24 січня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 січня/7 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/8 лютого 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт Королівської федерації футболу Іспанії  
   
 Газета Марка  
 Газета Ас  
 Кубок Іспанії на soccerway 

2017–2018
Іспанія
Іспанія
2017 в іспанському спорті
2018 в іспанському спорті